Monsey kan syfta på:
Monsey, Benin
Monsey, New York